Arnot kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Arnót, ort, Borsod-Abaúj-Zemplén,

USA 

 Arnot (ort i USA), Pennsylvania, Tioga County, 

Robotskapade Ungernförgreningar
Robotskapade USAförgreningar